Перейру () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-Перейру — парафія.
 Перейру-де-Палякана — парафія.